Nossa Senhora do Amparo pode-se referir a:
 Nossa Senhora do Amparo - uma designação mariana
 Nossa Senhora do Amparo - designação alternativa da freguesia da Póvoa de Lanhoso
 Nossa Senhora do Amparo - bairro de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro.
 Igreja de Nossa Senhora do Amparo.

Desambiguação